Матяш () — фамилия. Известные носители:
 Матяш, Валерий Анатольевич (род. 1976) — украинский и российский футболист.
 Матяш, Дмитрий Николаевич (род. 2000) — белорусский футболист.
 Матяш, Никита Маркович (1897—1988) — Герой Социалистического Труда.
 Матяш, Нина Иосифовна (1943—2008) — белорусская писательница и переводчица.
 Матяш, Павел Викторович (род. 1987) — киргизский футболист.
 Матяш, Роман Яковлевич (1894—1919) — украинский революционер.
 Матяш, Станислав Владимирович (род. 1991) — российский футболист.